Марк-Эдуа́р Вла́сик (; 30 апреля 1987, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский хоккеист хорватского происхождения, защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». Олимпийский чемпион 2014 года и победитель Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады.

Карьера 
Власик был выбран под общим 35-м номером на драфте НХЛ 2005 года командой «Сан-Хосе Шаркс», которая получила пик в результате обмена вратаря Миикки Кипрусоффа. До этого Марк-Эдуар играл в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) за «Квебек Ремпартс».

27 августа 2008 года Власик подписал 4-летний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на сумму $12,4 миллиона. 11 июля 2012 года подписал новый пятилетний контракт с «Шаркс» на сумму $ 21 млн. За год до окончания соглашения продлил контракт с «Акулами» еще на 8 лет на сумму $ 56 млн.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Юниорская карьера

Международные

Личные 
НХЛ

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года